Adolfo I di Kleve – duca di Kleve
 Adolfo I di Schaumburg –  conte di Holstein